Королівська академія мистецтв (KABK, ) — академія мистецтва та дизайну в Гаазі. Змінивши Хаагсхе Teeken-Academie (частина з Конфррі Піктура ), академія утворилася 29 вересня 1682 року , що робить її найстарішою в Нідерландах і однією з найстаріших у світі.  Академія стала тренувальним майданчиком для ряду значущих художників Гаазької школи. Це було частиною мистецького руху голландського імпресіонізму і в безпосередній близькості від II Золотого віку голландського живопису. Однак у 19 столітті навчання все ще було сильно зорієнтоване на класичну навчальну програму. Наприкінці XIX століття академія також відкрилася для модернізму.

Історія 

Королівська академія мистецтв Гааги була заснована 29 вересня 1682 р. Віллемом Дудійсом, Теодором ван дер Шуером, Даніелем Мійтенсом Молодшим, Робертом Дювалем та Августіном Тервестеном як Академія Хаагше Тікен (англ.: «Гаазька Академія малювання».) Увечері були уроки малювання, а в суботу товариство дискутувало про мистецтво.  

У 18 столітті Гаазька академія була процвітаючою установою. Кінець 18 століття був важким часом через відсутність будь-якої фінансової підтримки. Найнижчий рівень був близько 1800 року, коли в академії працювало менше десяти студентів. 

За часів Вільгельма I Нідерландів підтримка нарешті повернулася і старий і важливий інститут виріс. У 1821 році освіта малювання була поєднана з нещодавно створеною Будівельною школою.  Після розміщення в Коренборсі та Ботерваазі в 1839 році, нова неокласична споруда була спроектована міським архітектором Зегером Рейєрсом (1790-1857), розташованою в Принцессеграхті.

У 19 столітті тут готували художників Йоханнеса Босбума, Ісаака Ізраеля, Віллема Маріса, Яна Хендріка Вайсенбруха та Джорджа Хендріка Брайтнера. У 1937 році на місці стародавнього храму було добудовано нову будівлю академії, спроектовану Й.Х. Плантенгою (1891 - бл. 1945), JWE Buijs en JB Lürsen.

У 1990 році Королівська академія об'єдналася з Королівською консерваторією в Гаазі в «Школу візуальних мистецтв, музики та танців». У 2010 р. Уряд Нідерландів підняв спільні установи до «Університету мистецтв у Гаазі». Вони також, як і раніше, також називають свої оригінальні імена, щоб підкреслити свою індивідуальність.

Академія раз на два роки присуджує початкові Премії імені Герріта Нордзія.

Будинки 

Після 1821 року вона знову набула більшого значення, оскільки до неї була підключена школа Бурґерлейке Бувкунде. Тепер вона переїхала до будинку Korenbeurs (Хлібна біржа).  Ця невеличка будівля була дуже важливою для майбутнього цієї школи.

Пізніше вони переїхали в Ботервааг (ваговик для масла). Не вистачало світла для занять живописом. Нарешті, в 1839 році Академія отримала власний будинок у Принцесесграхті - його побудував Зегер Рейерс в архітектурному стилі неокласицизму.

У 20 столітті класи справді зростають, і потрібно було більше місця. Так з 1934-1937 рр. Академія отримала нову будівлю в Принцесесграхті 4. Нова будівля побудована у стилі Баухауз.

Гаазька школа 

Наприкінці XIX століття спостерігається розквіт мистецької сцени Гааги, яка також була дуже відома за кордоном як Гаазька школа . Багато відомих художників, таких як Брайтнер, брати Маріс (Якоб Маріс та Маттіс Маріс) та Босбум, пройшли навчання в академії. У першій половині 20 століття академія відіграла новаторську роль і в Нідерландах.

За часів Баугауза - впливу виникли нові відділи фотографії та дизайну.

У той час домінували вчителі авангарду, такі як Герріт Кільян (1881-1961), Пол Шуйтема (1897-1973), Пол Сітроен (1896-1983) та Кор Алон (1892-1967). Академія розширила свій навчальний план як одна з перших голландських шкіл, викладаючи в галузі промислового дизайну.

У 1938 році на місці старого будинку зведено нову будівлю. Дизайн був розроблений архітектурною фірмою Plantenga, Buijs & Lürsen.

Новий час 
У 1990 році Академія та Королівська консерваторія приєдналися до Академії образотворчих мистецтв, музики та танців (нині Гаазький університет мистецтв).

У 2000 році був проведений капітальний ремонт під керівництвом архітектора Ван Моріка Вермелена, який розширив кампус.

У 2001 році співпраця між Лейденським університетом та Королівською академією мистецтв призвела до першої формалізованої співпраці між голландським університетом та інститутом мистецтв. Королівська консерваторія, КАБК та Лейденський університет зараз пропонують спільні навчальні програми, в тому числі на докторському рівні.

Основна увага академії до нових технологій та нових засобів масової інформації призвела до ультрасучасних майстер-класів, студій та відділів, таких як ArtScience, Interactive / Media / Design та Non-Linear Narrative.

Викладачі 

 Петро Біляк
 Ерік ван Блокланд
 Герт Думбар
 Адам Брумберг та Олівер Чанарін
 Роб Хорнстра
 Дональд Вебер
 Кіс Бол
 Жак Жозеф Екхоут
 Марсель ван Іден
 Герріт Нордзій
 Пол Шуйтема
 Фред Смієрс
 Найджел Томсон
 Сибрен Валькема

Визначні випускники 

 Йоганнес Босбум
 Ісаак Ізраельс
 Джордж Хендрік Брайтнер
 Герт Думбар
 Чарльз Лейкерт
  Том Мандерс
 Ян Манкес
 Віллем Маріс
 Яків Маріс
 Маттійс Маріс
 Шарль Больсіус
 Марсель ван Іден
 Йоганна ван Ейберген
 Аліда Джантіна Потт
 Доллі Рудеман
 Пітер Алма
 Кіс Андреа
 Якоб Ян ван дер Маатен
 Пат Андреа
 Joost Baljeu
 Маріус Бауер
  Johfra
 Joop Beljon
 Loek Bos
 Рі Рі Крамер
 Ян Кремер
 Тун Дюпюі
 П’єр Тетар ван Ельфій
 Віллем ван Генк
 Карлі Гермес
  Карел Клінкенберг
 Герріт Нордзій
 Ootje Oxenaar
 Ru Paré
 Рахі Резвані
 Matthijs Röling
 Toer van Schayk

Примітки

Посилання 
 Офіційний вебсайт 

Архітектура Гааги
Організації в Гаазі
Сторінки з неперевіреними перекладами